

Patronyme 

 Albert Fowler, astrophysicien, créateur avec Ian Gatley de l'échantillonnage de Fowler ;
 Alfred Fowler (1868-1940), astronome britannique ;
 Bernard Fowler (1960-), chanteur et guitariste américain ;
 Beth Fowler (1940-), actrice et chanteuse américaine ;
 Calvin Fowler (1940-2013), joueur américain de basket-ball ;
 Christopher Fowler (1953-2023), écrivain anglais de fantastique et d'horreur ;
 David Fowler (1937-2004), historien des mathématiques et mathématicien britannique ;
 Dexter Fowler (1986-), joueur américain de baseball ;
 Dustin Fowler (1994-), joueur américain de baseball ;
 Earlene Fowler (1954-), romancière américaine ;
 Emma Fowler (1979-), biathlète britannique ;
 Gene Fowler (1890-1960), scénariste et acteur américain ;
 Gene Fowler Jr. (1917-1998), monteur et réalisateur américain ;
 George William Fowler (1859-1924), homme politique canadien ;
 Henry H. Fowler, (1908-2000), juriste et homme politique américain ;
 Henry Weed Fowler (1878-1965), zoologiste américain ;
 Jacques Fowler (v.1940-2013), joueur sénégalais de basket-ball ;
 James Fowler (1940-), psychologue et théologien américain ;
 Sir John Fowler (1817-1898), ingénieur des chemins de fer dans la Grande-Bretagne victorienne ;
 Joseph-A. Fowler, (1845-1917), compositeur, organiste, chef de chœur, pianiste et professeur de musique québécois ;
 Karen Joy Fowler (1950-), écrivain américaine de science-fiction et de fantasy ;
 Katherine Fowler Philips (1631-1664), poétesse anglo-galloise ;
 Kevin Spacey Fowler (1959-), acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain ;
 Lydia Folger Fowler (1822-1879), femme médecin, écrivaine et réformatrice américaine ;
 Marjorie Fowler (1920-2003), monteuse américaine ;
 Martin Fowler (1963-), auteur et informaticien britannique ;
 Mary Fowler (2003-), footballeuse australienne ;
 Norman Fowler (1938-), pair à vie et parlementaire britannique, président du Parti conservateur de 1992 à 1994 et de la Chambre des lords de 2016 à 2021 ;
 Ralph H. Fowler (1889-1944), physicien et astronome britannique ;
 Robbie Fowler (1975-), footballeur anglais ;
  ;
 Sophia Fowler Gallaudet (1798-1877), femme de Thomas Hopkins Gallaudet, connue pour le succès de son lobbying auprès des membres du Congrès pour l'université Gallaudet ;
  ;
 Tom Fowler (1951-), bassiste rock américain ;
 William Alfred Fowler (1911-1995), astrophysicien américain ;
 William Warde Fowler (1847-1921), historien et ornithologue anglais ;
 Wyche Fowler (1940-), homme politique américain ;

personnage de fiction
 Amy Farrah Fowler, personnage du feuilleton The Big Bang Theory interprété par Mayim Bialik.

Toponyme

Fowler, municipalité du comté de Fresno, en Californie ;
 Fowler, municipalité du comté d'Otero, dans le Colorado ;
 Fowler, localité chef-lieu du comté de Benton dans l'Indiana ;
 Fowler, ville du comté de Meade au Kansas ;
 Fowler, ville située dans l’État de New York.

Patronyme anglais